Bubis ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Bubis (1924–2015), US-amerikanischer Judaist und Friedensaktivist
 Ignatz Bubis (1927–1999), deutscher Kaufmann, Politiker und Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland